Navaho, llengua atapascana meridional del grup Na-Dené parlat al sud-oest dels Estats Units pels navahos
 Navaho, membre dels navahos, tribu índia de parla na-dené
 Nació Navajo, territori semiautònom governat pels natius nord-americans navahos
 Navajo (Nou Mèxic), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Navajo Mountain, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah 
 Comtat de Navajo, comtat al nord-est de l'estat estatunidenc d'Arizona 
 Navajo Times o Navajo Times Today, periòdic creat pel Consell Tribal Navajo en 1959